Світлогірська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні.

 Світлогірська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Світлогірська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район